La Banque centrale du Malawi (en anglais : Reserve Bank of Malawi) est la banque centrale malawite.

Présentation 
Fondée en 1964, son siège se situe à Lilongwe. 

Depuis avril 2012, le gouverneur de la Banque centrale du Malawi est .

Voir aussi

Articles connexes 
 Économie du Malawi
 Kwacha

Lien externe 
  Site officiel

Notes et références 

Malawi
Économie au Malawi
Organisme fondé en 1964